Miasta w USA:
 Curran – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Curran – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Curran (ang. Curran Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Curran (ang. Curran Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson